Jean Schmidt peut désigner :
 Jean Schmidt (1594-1658), théologien protestant strasbourgeois ;
 Jean Schmidt (1929-2009), réalisateur français.